Фінал Кубка Футбольної ліги 1998 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1997—1998, 38-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 29 березня 1998 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Челсі» та «Мідлсбро».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1998
1998 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Березень 1998
1998 в англійському спорті